Кети Фетиши (, 15 апреля 1997) — албанская профессиональная велогонщица. С весны 2017 года выступает за албанскую велокоманду Conceria Zabri–Fanini категории UCI Women’s Team.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Албании